Dafoe ist der Name folgender Orte:

 Dafoe (Saskatchewan) ein Dorf (Village) in der Provinz Saskatchewan in Kanada

Dafoe ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Roy Dafoe (1883–1943), kanadischer Gynäkologe
 Byron Dafoe (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Frances Dafoe (1929–2016), kanadische Eiskunstläuferin
 John Wesley Dafoe (1866–1944), kanadischer Journalist
 Willem Dafoe (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Defoe
 Daffo